Брайан Пауль Энгблом (; 27 января 1955, Виннипег) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1978, 1979). После завершения карьеры работал хоккейным аналитиком и комментатором на телевидении.

Карьера

Игровая карьера

Клубная карьера 
Начал свою карьеру в команде «Виннипег Монаркс», в которой показал высокие результаты, набрав за сезон 63 очка (17+46). Затем продолжил карьеру в команде «Висконсин Баджерс», команду представляющую Висконсинский университет в Мадисоне; по итогам сезона 1974/75 он был включён в Команду всех звёзд WCHA и Команду Запада AHCA.

По окончании сезона был выбран на драфте НХЛ в 2-м раунде под общим 22-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». После выбора на драфте, он стал играть за фарм-клуб «Канадиенс» «Нова Скотия Вояджерс», за которую играл в течение двух сезонов; в 1977 году он получил Эдди Шор Эворд, как лучший защитник АХЛ и был включён в Первую команду звёзд АХЛ. 

По окончании сезона он дебютировал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», в составе которого выиграл два Кубка Стэнли подряд в 1978 и 1979 годах. В 1982 году после пяти сезонов в «Канадиенс» и став одним из лучших защитников НХЛ, вошёл в сделку по обмену в «Вашингтон Кэпиталз», где отыграл весь следующий сезон и начало следующего. В 1983 году был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», где играл в течение трёх сезонов, как результативный защитник. По ходу сезона 1985/86 он был обменян в «Баффало Сейбрз», где отыграл до конца сезона.

Последним его клубом в карьере стал «Калгари Флеймз», но большую часть сезона он пропустил из-за травмы позвоночника; по окончании сезона он завершил игровую карьеру.

Международная карьера 
Играл за сборную Канады на Кубке Канады 1981 года, на котором канадцы уступили в финале советской сборной со счётом 8:1.

Также играл на ЧМ-1983, на котором канадцы завоевали бронзовые медали; на турнире заработал 3 очка (1+2).

Послехоккейная деятельность 
По окончании карьеры работал хоккейным аналитиком и спортивным комментатором на ESPN с 1993 по 2004 годы. Затем перешёл на NBC, где продолжил свою работу до 2005 года.

С 2015 года работает ведущим клубного телевидения для «Тампы-Бэй Лайтнинг», ранее работал аналитиком игр в «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш» и «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Висконсин Баджерс» (хоккей)
Игроки «Нова Скотия Вояджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Обладатели Кубка Стэнли
Спортивные комментаторы
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»